GT8K steht als Typenbezeichnung für die Straßenbahnwagen:
 
 205–214 der Freiburger Verkehrs AG
 111–116 der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH